Grammont kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Geraardsbergen, kommun, Flandern,

Frankrike 

 Grammont, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône,